Amnesiac – album musicale dei Radiohead
 Amnesiac – film britannico del 2013 diretto da Martin Rutley
 Amnesiac – film statunitense del 2015 diretto da Michael Polish